

Letteratura
God's Country and the Woman – romanzo del 1915 di James Oliver Curwood

Cinema
God's Country and the Woman – film muto statunitense del 1916 diretto da Rollin S. Sturgeon
La legge della foresta (God's Country and the Woman) – film statunitense del 1937 diretto da William Keighley